Junkelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Junkelmann († 1874), deutscher Pianist und Komponist
 Erich Junkelmann (1890–1964),  deutscher Komponist und Kunstwissenschaftler
 Marcus Junkelmann (* 1949), deutscher Historiker und Archäologe